Gripsholm kan syfta på:

 Gripsholms slott – ett kungligt slott vid Mälaren
 Kronobränneriet vid Gripsholm – ett brännvinsbränneri som stod färdigt år 1777
 Gripsholms folkhögskola – en folkhögskola i kronobränneriets lokaler
 Gripsholms slott – en sommarsaga – en roman av Kurt Tucholsky som utspelar sig på slottet

Fartyg